Antonino Trizzino – giornalista e militare italiano
 Giorgio Trizzino – politico italiano